

О-Сейбл — місто, штат Нью-Йорк
 О-Сейбл — переписна місцевість, штат Мічиган